Kataba bezeichnet:
eine Variante der Japansäge

Kataba heißen:
Kataba (Sambia), Stadt in der Westprovinz
Kataba (Luapula), Dorf in der Provinz Luapula, Sambia
Kataba (Fluss) in Sambia
Kataba (Waldschutzgebiet) in Sambia
Kataba (Berg) ein Berg in Sierra Leone